Bunker kan avse:

 Bunker – kol­box eller förråd för driv­medel på far­tyg, se exempelvis bunkerolja
 Bunker (försvarsanläggning) –  täckt strids­värn eller skydds­rum
 Bunker (golf) – sand­gropshinder i golf
 Bunker, Missouri

Personer 
 Berkeley L. Bunker, amerikansk politiker och affärsman
 Chang och Eng Bunker, siamesiska tvillingar
 Gunnar Bunker (1938–2014),  en fotograf, grammofonsångare och göteborgsprofil

Se även
Adolf Hitlers bunker
Bunker GO-42
Bunkrar i Albanien
Mount Bunker
OW Bunker
Regeringsbunkern
The Bunker
Ubåtsbunkern Valentin